Deutsche Freiheitspartei ist der Name folgender Parteien:

 eine Anfang 1937 im Pariser Exil gegründete Oppositionspartei gegen die Herrschaft Adolf Hitlers und der NSDAP, siehe Deutsche Freiheitspartei (1937)
 eine von 1953 bis 1954 bestehende rechtsextreme Partei (später „Deutsche Freiheitsbewegung“), die von Erwin Schönborn geführt wurde 
 eine 1959 von Erich Kaufmann gegründete Abspaltung der Deutsch-Sozialen Union, die vorübergehend diesen Namen trug 
 eine Partei, die 1962 vom ehemaligen nationalneutralistischen Flügel der Deutschen Reichspartei (DRP) gegründet wurde und an der Gründung der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher beteiligt war, siehe Deutsche Freiheitspartei (1962)